Indonesië
 Sungai Ara (Kempas), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Sungai Ara (Pelalawan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pelalawan in de provincie Riau
Maleisië
 Sungai Ara (Maleisië), een stad in de deelstaat Penang